Saragossa, capital de la Comunitat Autònoma d'Aragó.
 Província de Saragossa, una de les províncies espanyoles.
 Universitat de Saragossa, centre d'educació superior públic aragonès.
 Estació de Saragossa-Delicias, al barri de Las Delicias de Saragossa.
 Saragossa (comarca), comarca d'Aragó.
 Club Baloncesto Zaragoza, club de bàsquet de la ciutat de Saragossa.
 Real Zaragoza, club de futbol de la ciutat de Saragossa a l'Aragó.